Piraguara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senhora de Oliveira (ort), Minas Gerais, 
 Piraquara, ort, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar